Elisabeth Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Erdmann (Althistorikerin) (* 1942), deutsche Geschichtsdidaktikerin und Althistorikerin
 Elisabeth von Erdmann (* 1956), deutsche Slawistin, Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Elisabeth Erdmann-Macke (1888–1978), deutsche Schriftstellerin